

Chimica 

 SiO – formula chimica del monossido di silicio

Codici 
 sio – codice ISO 639-2 e ISO 639-5 delle lingue siouan
 SIO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Smithton, Tasmania (Australia)

Geografia 
 Sio – comune del Mali nel circondario di Mopti
 Sio – località della Papua Nuova Guinea
 Sió – fiume dell'Ungheria

Imprese 
 SIO S.p.A. – (acronimo di: Servizio Intervento Operativo) azienda che fornisce ad enti governativi (italiani ed esteri) “soluzioni di monitoring e localizzazione” per “operazioni di intelligence”

Medicina 

 SIO – Sistema Informativo Ospedaliero

Persone 
 Sio – fumettista e youtuber italiano